

Топоніми 

 Верне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер
 Верне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Верне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона
 Верне — муніципалітет у Бельгії, у провінції Західна Фландрія
 Верне () — місто в Німеччині, в землі Північний Рейн-Вестфалія

Прізвище 

 Клод Жозеф Верне (1714—1789) — французький художник пейзажист періоду рококо і французького передромантизму.
 Орас Верне (1789—1863) — французький живописець-баталіст.
 Робер Верне (1907—1979) — французький кінорежисер та сценарист.